Кирк-Ішунь — назва селища Володине Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року
 Кирк-Ішунь — назва села Цілинне Джанкойського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року